Osoby o tym nazwisku:
 Antonio de Zuloaga – rzymskokatolicki duchowny
 Daniel Zuloaga – hiszpański artysta ceramik i malarz
 Félix María Zuloaga – meksykański polityk
 Ignacio Zuloaga – hiszpański malarz